Scarpa kan avse: 

 Antonio Scarpa
 Carlo Scarpa
 Daniele Scarpa
 Eugenia Scarpa
 Gino Scarpa
 Renato Scarpa
 Romano Scarpa
 Roque Esteban Scarpa Straboni
 Teodino de Scarpa

Italienska efternamn